Засядко:

 Засядко, Александр Дмитриевич (1774—1837) — русский артиллерист, специалист в области ракетного дела, генерал-лейтенант (1829).
 Засядко, Владимир Алексеевич (1919—1944) — начальник артиллерии 209-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской Сталинградской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Засядко, Владислав Ефимович (1844—1878) — русский врач, автор ряда трудов по медицине.
 Засядко, Даниил Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2783; 17 января 1814.
 Засядко, Дмитрий Иванович (1860—1927) — самарский и радомский губернатор, сенатор, гофмейстер.

 Засядко — небольшой ударный лунный кратер.

См. также 
 Засядько